Манихино — название населённых пунктов в России:

 Манихино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Манихино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Манихино — посёлок станции в Истринском районе.
 Манихино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Манихино — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Посёлок опытного производственного хозяйства «Манихино»
 Манихино I 
 Манихино-2